De Tajik League 1998 is het zevende seizoen van het voetbalkampioenschap van Tadzjikistan (Ligai olii Toçikiston). De competitie is in 1992 opgericht nadat Tadzjikistan onafhankelijk werd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.

Het hoogste niveau bestaat uit 12 voetbalclubs en er wordt gevoetbald van het voorjaar tot en met het najaar. Titelhouder van vorige seizoen is Vakhsh Kurgan-Tyube.

Stand 

Voetbal in Tadzjikistan